Segment může označovat:

 část, díl, úsek
 segmentace paměti – adresování operační paměti počítačů
 Task State Segment, TSS –  segment stavu úlohy
 síťový segment – část počítačové sítě
 článkování – biologie
 somit, primitivní segment – párová oblast mezodermu
 segment – zralý neutrofilní granulocyt
 Segmentace trhu

automobily
 segment A – miniautomobily
 segment B – malé automobily
 segment C – nižší střední třída
 segment D – střední třída 
 segment E – vyšší střední třída
 segment F – luxusní automobily 
 segment G – sportovní automobily
 segment H – kabriolety 
 segment I – terénní vozidla
 segment K – van třída 

geometrie a architektura
 kruhová výseč – geometrie
 kruhová úseč – geometrie
 segment (architektura) – část stavby tvořená kruhovým obloukem v architektuře

hudba
 Segment (hudební skupina) –  česká hudební skupina